De 500 meter mannen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2012 werd gereden op 25 maart 2012 in het ijsstadion Thialf in Heerenveen, Nederland.

Lee Kyou-hyuk was de titelverdediger. Zijn landgenoot, olympisch kampioen Mo Tae-bum, won dit seizoen het wereldbekerklassement. Ondanks een baanrecord van Michel Mulder in de tweede omloop, was Mo Tae-bum in twee races de constantste en werd wereldkampioen. Mulder moest genoegen nemen met zilver, Koskela won brons.

Statistieken

Uitslag

Loting 1e rit

Ritindeling 2e rit 

Mannen 00500
2012